Вангануи може бити:
 Вангануи (река), река на северном делу острва Нови Зеланд
 Вангануи (град), град северног острва Новог Зеланда